Tehuantepec (municipi), municipi de l'estat d'Oaxaca
 Istme de Tehuantepec, istme d'Amèrica, al sud-est de Mèxic

 Golf de Tehuantepec, golf al sud-est de Mèxic, als estats d'Oaxaca i Chiapas 
 Santo Domingo de Tehuantepec, ciutat de Mèxic (estat d'Oaxaca)
 Riu Tehuantepec, riu de l'estat d'Oaxaca

 Bisbat de Tehuantepec, seu de l'Església Catòlica a Mèxic